Otsego County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Otsego County (Michigan)
Otsego County (New York)